Aderbach ist ein Gewässername:

 Aderbach (Morgenbach), linker Zufluss des Morgenbachs (zum Mittelrhein) nahe dem Gerhardshof, Ortsgemeinde Trechtingshausen, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Aderbach (Weilach), rechter Zufluss des Mühlkanals zur Obermühle neben der Weilach in Aresing, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern

Siehe auch:
 Adelbach
 Adenbach
 Adersbach